«Замок женщин» (; другие названия — «Женская обитель», «Голубая Рита») — софткоровый триллер 1977-го года режиссёра Хесуса Франко.

Сюжет 
В Париже работает стриптиз клуб «Голубая Рита», сотрудницы которой являются исключительно лесбиянками. Стриптизёрши тайно сотрудничают со спецслужбами, по наставлению которых похищают мужчин и держат их в клетке. Здесь лесбиянки поливают мужчин какой-то жидкостью, которая вызывает у них непреодолимое сексуальное влечение.

В ролях 
 Памела Стэнфорд — Джина
 Дагмар Бюргер
 Мартина Флети — Голубая Рита
 Эстер Мосер — одна из девушек Риты
 Оливье Матот — Себаски
 Эрик Фальк — Янош Лассар

Другие названия фильма 
 Blue Rita (Европа)
 Le cabaret des filles perverses (Франция)

Ссылки 
  
 

Фильмы-боевики Швейцарии
Фильмы-боевики Франции
Эротические фильмы-триллеры
Фильмы Хесуса Франко
Фильмы-триллеры Швейцарии
Фильмы-триллеры Франции
Фильмы Швейцарии 1977 года
Фильмы Франции 1977 года
Эротические фильмы 1970-х годов